Чепе́ц, чепчик — женский и детский головной убор. Представляет собой вязаный или шитый чехол, закрывающий волосы, может иметь завязки под подбородком.

До конца XIX века в России чепец был домашним женским головным убором. Имел форму мягкого капора, украшался рюшем, лентами, кружевами и искусственными цветами.

Разновидности

Примечания

Литература 
 

Головные уборы